Cinco Villas, est une comarque située au nord de la Province de Saragosse, dépendant de la communauté autonome d'Aragon (Espagne).
 Cinco Villas ou Bortziriak officiellement, est une comarque située dans la communauté forale de Navarre, dans la zone pyrénéenne de la province.

Voir aussi